Die U21-Snooker-Asienmeisterschaft 2019 war die 20. Austragung der von der Asian Confederation of Billiard Sports veranstalteten Kontinentalmeisterschaft für U21-Junioren in der Billardvariante Snooker. Sie fand vom 27. April bis 3. Mai 2019 im indischen Chandigarh statt.

Im Finale setzte sich der Chinese Zhao Jianbo mit 6:3 gegen Ka Wai Cheung aus Hong Kong durch.

Das mit 135 Punkten höchste Break des Turniers spielte der Chinese Deng Haohui in seinem Gruppenspiel gegen Kreishh Gurbaxani aus Indien.

Modus 
Die 26 teilnehmenden Spieler aus insgesamt 9 Ländern wurden in 6 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century Breaks 
Während des Turniers wurden von 6 Spielern insgesamt 9 Century Breaks gespielt.

Weblinks 
 Offizielle Website

Quellen 

2019
U21 Asienmeisterschaft
Sportveranstaltung in Chandigarh
Billardturnier in Indien